Маке́донски-Брод () — община в Северной Македонии. Расположена в центре страны. Население составляет 7141 человек (2002 год).

Административный центр — город Македонски-Брод.

Площадь территории общины 888,97 км².

Граничит с общинами Северной Македонии:
 на западе — с общинами Осломей и Гостивар;
 на северо-западе — с общиной Брвеница;
 на севере — с общиной Желино;
 на северо-востоке — с общинами Студеничани и Сопиште;
 на востоке — с общиной Чашка;
 на юго-востоке — с общиной Долнени;
 на юге — с общинами Крушево и Вранештица;
 на юго-западе — с общиной Пласница.

В состав общины кроме города Македонски-Брод входят ещё 50 сёл: Белица, Бенче, Битово, Близанско, Брезница, Брест, Вир, Волче, Горни-Манастирец, Горно-Ботушье, Горно-Крушье, Грешница, Девич, Долни-Манастирец, Долно-Ботушье, Долно-Крушье, Драгов-Дол, Дреново, Заград, Звечан, Здунье, Зркле, Ижиште, Инче, Калугёрец, Ковач, Ковче, Косово, Крапа, Латово, Локвица, Лупште, Могилец, Модриште, Ореовец, Рамне, Растеш, Русяци, Самоков, Сланско, Слатина, Старо-Село, Суводол, Сушица, Тажево, Томино-Село, Тополница, Требино, Требовлье и Црешнево.

Этническая структура населения в общине по переписи населения 2002 года:
 македонцы — 6927 чел.;
 турки — 181 чел.;
 сербы — 22 чел.;
 цыгане — 3 чел.;
 боснийцы — 1 чел.;
 остальные — 7 чел.

По территории общины протекает река Треска (Голема).

Примечания

Ссылки 
 Сайт общины

Общины Северной Македонии